Marcel Hyacinth Le Bozec, dit Marcel Varnel (1894 - 1947), un réalisateur et producteur de cinéma français.
 Jacqueline Poussereau, dit Zazie Varnel (1946 -),  une chanteuse française.